Castejón är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cuenca och regionen Kastilien-La Mancha, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Castejón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castejón är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Castejón. Runt Castejón är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Villalba del Rey,  km väster om Castejón. Trakten runt Castejón består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien-La Mancha